Cartuyvels (familie), Belgisch adellijk huis
Hyacinthe Cartuyvels, Belgisch politicus
Hyacinthe Eugène Cartuyvels, Belgisch politicus
Clément Cartuyvels, Belgisch politicus
Paul Cartuyvels, zijn zoon, eveneens politicus
Pierre Cartuyvels, Belgisch diplomaat